Moeschke ist der Familienname folgender Personen:

 Marlene Moeschke-Poelzig (1894–1985), deutsche Bildhauerin
 Paul Moeschke (1899–1972), deutscher Politiker (SPD)